Dobiegniew – miasto w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 Dobiegniew – kolonia w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Dobiegniew – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 Dobiegniew – dawna gromada
 Dobiegniew – stacja kolejowa w Dobiegniewie, w województwie lubuskim
 Dobiegniew – staropolskie imię męskie

Zobacz też 
 Dobiegniewo